Lavender (film), een Amerikaans-Canadese psychologische thriller uit 2016
 Lavender (Marillion), single uit 1985 van de Britse rockband Marillion